Fraschina ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Fraschina (1883–1959), Schweizer Journalist und Politiker (FDP)
 Giovanni Fraschina (1750–1837), Schweizer Kapuziner, Kapuzinergeneral und Erzbischof von Korinth
 Giuseppe Fraschina (1817–1891), Schweizer Architekt